Il singolare del torneo di tennis ATP Taipei 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Nduka Odizor che ha battuto in finale Scott Davis 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Scott Davis (finale)
 Robert Van't Hof (primo turno)
 Mark Edmondson (primo turno)
 Sammy Giammalva (primo turno)

 Brad Gilbert (semifinali)
 Tom Gullikson (primo turno)
 Mike Bauer (semifinali)
 Tim Gullikson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Taipei 1983